Jun Murai – informatico giapponese
 Murai Sadakatsu – samurai giapponese
 Sadayuki Murai – sceneggiatore giapponese
 Shinji Murai – calciatore giapponese